Экстралига () — сильнейший дивизион открытого чемпионата Белоруссии, до 2006 года назывался Высшая лига. После расформирования ВЕХЛ в 2004 году, розыгрыш чемпионата Белоруссии являлся открытым до 2013 года (кроме сезона 2007/08) — помимо белорусских команд в первенстве участвовали несколько клубов из Латвии и 5 раз киевский «Сокол».

В сезоне 2018/19 турнир был разделен на две группы (Экстралига А и Экстралига Б). В этом же году было создано 4 клуба (сборная U-18 перешла из Высшей лиги в Экстралигу Б). 

Чемпионат Белоруссии по хоккею 2019/2020 было единственным первенством в мире, которое не было прервано в связи с пандемией коронавируса.

С сезона 2021/22 все команды были объединили в один дивизион.

Регламент 
Розыгрыш чемпионата Экстралиги проводится в два этапа. На первом этапе команды играют друг с другом в 5 кругов (2010/11), и определяют победителя регулярного чемпионата. На втором этапе команды (включая иностранные клубы), занявшие первые восемь мест по итогам регулярного сезона разыгрывают звание чемпиона Республики Беларусь по системе плей-офф.

В 1/4 финала команда, занявшая по итогом регулярного чемпионата 1-е место встречается с 8-й, 2-я — с 7-й, 3-я — с 6-й, 4-я — с 5-й. В 1/2 финала команда, занявшая на первом этапе более высокое место, встречается с командой, занявшей более низкое место. Команды, занявшие более высокое место на первом этапе, первые две игры на всех стадиях плей-офф проводят дома, ответные две — на выезде; если потребуется продолжение розыгрыша, пятая игра проводится дома, шестая — на выезде, седьмая — дома. Матчи 1/4 и 1/2 финала и финал проводятся до 4-х побед одной из команд, третье место присуждается команде, проигравшей в 1/2 финала и занявшей в регулярном чемпионате более высокое место.

Клубы 
Клубы Экстралиги в сезоне 2021/2022 годов:

Призёры по сезонам

Экстралига 
«Экстралига А» — так называлась сильнейшая хоккейная лига Белоруссии с сезона 2018/19 до 2020/21. До этого турнир имел названия: «Экстралига»: 2017/2018, «Открытый чемпионат Республики Беларусь. Экстралига»: 2007/2008-2016/2017, «Открытый чемпионат Республики Беларусь. Высшая лига»: 2004/2005-2006/2007, «Чемпионат Республики Беларусь». Высшая лига: 1993—2003/2004. 

С сезона 2021/22 дивизионы были объедены, название вернулось к прежнему — «Экстралига». 

С 2002 года ежегодно в рамках либо до начала сезонов и среди команд сильнейшей белорусской лиги (в сезоне 2018/2019 это Экстралига А) проводится розыгрыш Кубка Республики Беларусь, а с 2013 года — Кубка Руслана Салея. С сезона 2019/2020 в турнире будут принимать участие и команды второй по силе лиге Беларуси: Экстралиги Б.
Розыгрыш Кубка Беларуси традиционно проводится в два этапа. На первом команды разделены на две подгруппы, согласно результатам предыдущего чемпионата страны в Экстралиге. Команды играют в подгруппах по круговой системе в один круг, после чего выявляют победителя в плей-офф. По многочисленным просьбам болельщиков Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» решила увековечить память Руслана Салея. В 2013 году Кубку Республики Беларусь было присвоено имя Руслана Салея. 20 августа 2013 года был проведен первый матч Кубка имени Руслана Салея. Первым обладателем переименованного трофея стала «Юность-Минск».

* Розыгрыши 2003, 2003/2004 и 2004/2005 турнир — Кубок Салея — проводился в весенние месяцы, в сезонах 2005—2018 годов — перед началом регулярного чемпионата. ** Турнир — Кубок Салея — проводился в августе 2002 года, перед началом сезона 2002/2003 годов

Экстралига Б 
«Экстралига Б» — вторая по силе хоккейная лига Белоруссии — проводится с сезона 2018—2019, после разделения «Экстралиги» на «Экстралигу А» и «Экстралигу Б».

Титулы по клубам

Экстралига

Экстралига Б

Кубок Руслана Салея

См. также 
 Восточно-европейская хоккейная лига
 Высшая лига чемпионата Белоруссии по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Экстралига на бывшем официальном сайте Федерации хоккея Республики Беларусь
 Экстралига А на новом официальном сайте Федерации хоккея Республики Беларусь 
 Экстралига Б на новом официальном сайте Федерации хоккея Республики Беларусь 
 Статистика Экстралиги 
 Чемпионат Республики Беларусь на сайте «Хоккейные архивы»
 Чемпионат Белоруссии на сайте «Архив голов» 
 О Кубке Руслана Салея на официальном сайте АФХРБ 
 Текущий сезон Экстралиги  на Pribalt.info

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Хоккейные лиги Белоруссии
Хоккейные лиги